Ива́н Стре́льченко:
 Стрельченко, Иван Иванович (1932—2003) — бригадир шахты «Трудовская», дважды Герой Социалистического Труда.
 Стрельченко, Иван Михайлович (1926—после 2004) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 9-10-го созывов.